Роман Степанович Деркач (13 ноября 1965, с. Солонка Пустомытовского района Львовской области, Украинская ССР, СССР) — советский и украинский футболист и тренер.

Игровая карьера 
Воспитанник СДЮШОР «Карпаты» (Львов). Первый тренер — Анатолий Тищенко. Во взрослой команде «Карпат» дебютировал 20 апреля 1989 года в матче против ленинградского «Динамо». В высшей лиге чемпионата Украины дебютировал 6 марта 1992 года в матче против одесского «Черноморца». Всего в «Карпатах» с 1989 по 1992 годы в чемпионатах СССР и Украины сыграл 114 матчей, забил 1 гол (в ворота «Ширака» из Ленинакана). Становился победителем буферной зоны чемпионата СССР (1991).

После «Карпат» играл в командах «Газовик» (Комарно), «Эвис» (Николаев), ФК «Львов», «Галичина» (Дрогобыч). Завершил игровую карьеру в любительской команде «Нефтяник-СКА-Орбита» (Львов) в 2001 году.

Тренерская карьера 
В 2001 году Роман Деркач возглавил «СКА-Орбиту» перед её стартом во второй лиге. Оставался главным тренером этого коллектива до его расформирования в 2002 году. В настоящее время работает старшим тренером СДЮШОР «Карпаты» (Львов). Под его руководством молодые львовские футболисты завоевали серебряные (2005) и бронзовые (2011) медали детско-юношеской лиги Украины.

Образование 
Окончил Львовский государственный институт физической культуры.

Примечания

Литература 
 Михалюк Ю. А., Яремко І. Я. Футбольний клуб «Карпати». Футбол-91. Довідник-календар. — С. 34
 Пилипчук П. «Карпати» від А до Я (1963—2005 рр.). — Львів: Галицька видавнича спілка, 2006. — С. 43

Ссылки 
  на сайте Ukr-Football.org.ua

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Игроки ФК «Карпаты» Львов
Игроки ФК «Газовик-Хуртовина»
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Львов» (1992)
Игроки ФК «Галичина» Дрогобыч
Выпускники Львовского государственного университета физической культуры
Футбольные тренеры Украины